Leseigneur peut faire référence à :

 Abraham Leseigneur (1759-1835), homme politique français, député à l'Assemblée nationale française, chevalier de la Légion d'honneur
 Adolphe Leseigneur (1795-1879), homme politique français, député à l'Assemblée nationale française
 Cintia Angulo Leseigneur
 Henri L. M. Leseigneur, graveur français du  et 

Patronyme normand